Ледники в Исландии — система наземных и подземных ледников, расположенных на территории Исландии. Площадь — 11 400 км², что составляет 11,1 % от общей территории страны. 

В Исландии ледники называются  - «йёкюдль».

Особенностью расположения ледников является то, что многие из них покрывают активные вулканы. Так, вулканы Гримсвётн и Бардарбунга располагаются под крупным ледником Ватнайёкюдль. Кальдера Гримсвётн составляет 100 км ², а Бардарбунга — 60 км ².

Из-за геотермической активности под ледниками происходит скопление талых вод, которое может привести к внезапному прорыву ледниковых озёр, называемому  - «йёкюльхлёйп». Вероятность йёкюльхлёйпов существенно увеличивается, когда начинается вулканическая активность под ледником, из-за стремительного таяния льда и взрывообразного парообразования при попадании подлёдных вод в раскаленную зону.

Примечания

Ссылки 

 Национальная топографическая съемка Исландии
 Original source of area figures
 elevations of some glaciers